Ramisch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ramisch (1936–2020), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Rolf Ramisch (1919–2015), deutscher Diplomat